Битва при Гимере:
 Битва при Гимере (480 до н. э.) — битва между греками и карфагенянами за контроль над Сицилией.
  — битва между войсками Сиракуз и Акраганта в 446 году 
 Битва при Гимере (409 до н. э.) — битва между войсками Гимеры и Сиракуз с карфагенянами под командованием Ганнибала Магона в 409 году 
 Битва при Гимере (311 до н. э.) — битва между войсками сиракузского тирана Агафокла и карфагенянами под командованием Гамилькара в 311 году 
  — битва между карфагенянами и войсками Римской республики в ходе второй Пунической войны в 212 году